iTunes Session – EP dei Gorillaz del 2010
 iTunes Session – EP dei Billy Talent del 2010
 iTunes Session – EP dei The Black Keys del 2010
 iTunes Session – EP di Colbie Caillat del 2010
 iTunes Session – EP dei Lady Antebellum del 2010
 iTunes Session – EP degli Shinedown del 2010
 iTunes Session – EP degli Skillet del 2010
 iTunes Session – EP degli Switchfoot del 2010
 iTunes Session – EP di Slash del 2010
 iTunes Session – EP dei Down with Webster del 2011
 iTunes Session – EP di Kelly Clarkson del 2011
 iTunes Session – EP di Lykke Li del 2011
 iTunes Session – EP dei Maroon 5 del 2011
 iTunes Session – EP dei Metric del 2011
 iTunes Session – EP di PJ Harvey del 2011
 iTunes Session – EP dei The Gaslight Anthem del 2011
 iTunes Session – EP di Lights del 2012
 iTunes Session – EP degli Imagine Dragons del 2013
 iTunes Session – EP di Chet Faker del 2014
 iTunes Session – EP di Jessica Mauboy del 2014
 iTunes Session – album degli OneRepublic del 2014

Voci correlate 
iTunes Sessions